Babu kan syfta på:

Personer
Babù (1980–), Anderson Rodney de Oliveira, en brasiliansk fotbollsspelare
Mahesh Babu (1974–), indisk skådespelare

Geografi

Kina 

 Babu, Hezhou, ett stadsdistrikt och säte för stadsfullmäktige i Hezhou i den autonoma regionen Guangxi i sydligaste Kina 
 Babu (socken), Guizhou, 
 Babu Xiang, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar